Références 

Washington
Capitals de Washington